Любушин — фамилия:
 Любушин, Александр Алексеевич (1893 — после 1962) — советский психиатр, доктор медицины.
 Любушин, Алексей Лукич (1849 — не ранее 1923) — русский психиатр, доктор медицины.
 Любушин, Вадим Валерьевич  (род. 1967) — советский и узбекистанский футболист.
 Любушин, Валерий Петрович (1940—2011) — советский футболист, советский и узбекистанский тренер.
 Любушин, Михаил Михайлович (род. 1983) — российский хоккеист.